Акичи има више значења:

 Акичи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акичи, Уичочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акичи, Ел Вадо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику